

Заозер'я — село у Вараському районі Рівненської області

Заозер'я — село у Вілейського району Мінської області
 Заозер'я — село у Логойського району розташоване в Мінській області